Varatchaya Wongteanchai era la detentrice del titolo, ma ha perso nel primo turno contro Dalila Jakupovič.

Il singolare del torneo di tennis Blossom Cup 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Zarina Dijas che ha battuto in finale Noppawan Lertcheewakarn 6–1, 6–1.

Teste di serie 

  Zarina Dijas (Campionessa)
  Zheng Saisai (primo turno)
  Eri Hozumi (quarti di finale)
  Ksenija Pervak (Semifinali; ritiro)

  Duan Yingying (Semifinali; ritiro)
  Noppawan Lertcheewakarn (finale)
  Wang Qiang (quarti di finale)
  Junri Namigata (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Blossom Cup 2014